Parish (en idioma español Parroquia (civil)) hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

En Argentina
 Parish (Buenos Aires), localidad rural del partido de Azul, provincia de Buenos Aires;
 Estación Parish, estación ferroviaria en la localidad homónima del partido de Azul, provincia de Buenos Aires;

En Estados Unidos
 Parish (Nueva York), pueblo en el condado de Oswego, estado de Nueva York;
 Parish (villa),  condado de Oswego, estado de Nueva York.

Personas 
 Frank Parish, expresidente del Directorio del Ferrocarril del Sud en Londres;
 John Parish, músico británico;
 Robert Parish, baloncestista estadounidense;
 Samuel Bonsall Parish, botánico estadounidense;
 Sir Woodbine Parish, diplomático británico;